Aigues-Vives kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aigues-Vives, Gard, 
 Aigues-Vives, Ariège, 
 Aigues-Vives, Hérault, 
 Aigues-Vives, Aude,